Mikołaj Narzymski (zm. 1570) – kasztelan sierpski
 Mikołaj Jakub Narzymski (zm. 1688) – podkomorzy płocki, chorąży płocki, starosta bobrownicki